Мирабель (значения):

 Мирабель — сорт сливы, занимающий промежуточное место между сливой и алычой, плод мирабелевого дерева (Prunus domestica var. syriaca).

Топоним 
 Мирабель — международный аэропорт Монреаля, Канада
 Мирабель — город в провинции Квебек, Канада
 Мирабель— муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Мирабель — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Мирабель — коммуна во Франции, в департаменте Тарн и Гаронна.

См. также 
 Мирабелло
 Мирабела
 Мирбель
 Марбелья